Grigorow ist der Familienname folgender Personen:

 Boschidar Grigorow (* 1945), bulgarischer Fußballspieler

 Stamen Grigorow (1878–1945), bulgarischer Arzt und Mikrobiologe